Por Brooklyn Heights pode estar à procura de:
 Brooklyn Heights (Missouri)
 Brooklyn Heights (Ohio)
 Brooklyn Heights (Nova Iorque)

Ver também
 Brooklyn

Desambiguação